La France aux français est un slogan de l'Œuvre française marquant la préférence nationale,
 La France est aux Français est une chanson de Claude Barzotti,
 « La France aux Français » est le sous-titre de La Libre Parole ainsi que le slogan de la Fédération nationale antijuive, une association proche de ce journal,
 La France aux Français : Histoire des haines nationalistes est un ouvrage de Pierre Birnbaum.

Notes et références